Bahtiyaroğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Bahtiyaroğlu est composé du mot turc  bahtiyar, équivalent turc du mot farsi , composé de baht, « chance » et yār, « compagnon », « ami », baht-yār, qui signifie « chanceux », et de , « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Bahtiyaroğlu signifie donc « fils du chanceux » ou « fils du bakhtiari ».

Par ailleurs, les bakhtiaris sont un peuple nomade iranien qui a donné plusieurs hommes politiques célèbres comme Chapour Bakhtiar, Premier ministre iranien ; leur langue est le bakhtiari.

Patronyme 

 Ediz Bahtiyaroğlu (1986-2012), footballeur turc d'origine bosniaque.

Personnages de fiction 
 Bahar et Cüneyt Bahtiyaroğlu (1953-), personnages de fiction du film Album de famille de Mehmet Can Mertoğlu.

Articles connexes 
 , prénom turc, nom de famille turc et toponyme turc.
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique utilisé dans de nombreux noms de familles turcs, qui signifie « fils de ».

Patronyme turc